Wonky ("traballante" in lingua inglese) può indicare:

 Wonky – stile musicale
 Wonky – album degli Orbital del 2012